Anna Szarek – polska modelka i aktorka
 Anna Szarek – polska wiolonczelistka